Liukkusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Liukkusaari (ö i Pielisen Karjala), Norra Karelen, 
 Liukkusaari (ö i Joensuu), Norra Karelen, 
 Liukkusaari (ö i Mellersta Karelen), Norra Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar